Лардуэт () — кубинская фамилия французского (латинского) происхождения (на французском языке читается как: Лардо).

Фамилия 
 Лардуэт, Манрике (род. 1996) — кубинский гимнаст, двукратный призёр чемпионата мира 2015 года.
 Лардуэт, Хосе (род. 1990) — кубинский боксёр, участник Олимпийских игр 2012 года.

Прочее 
 Лардо — итальянский кулинарный продукт из свиного сала.

См. также 
 Ландо